The Unknown Soldier (englisch für unbekannter Soldat) steht für:
 The Unknown Soldier (1926), US-amerikanischer Spielfilm von Renaud Hoffman
 The Unknown Soldier (1998), britischer Fernsehfilm von David Drury
 The Unknown Soldier (2017), finnischer Spielfilm von Aku Louhimies

Siehe auch
 John Doe (amerikanisch)
 Tuntematon sotilas (finnisch)